Passaggi Festival è un evento culturale, presieduto da Nando dalla Chiesa, che si svolge a Fano nell'ultima settimana di giugno. È dedicato in particolare alla saggistica, con spazio anche per la narrativa non italiana la poesia, e si compone di presentazioni librarie, mostre d’arte, laboratori per bambini, corsi di formazione, reading musicali e di poesia, spettacoli. Tutte le iniziative del Festival sono ad ingresso gratuito. Nell'edizione 2021 la manifestazione ha registrato oltre 30.000 presenze.

Storia 
Passaggi Festival nasce nel 2013 dal progetto del giornalista Giovanni Belfiori (direttore della manifestazione), mentre il nome è stato ideato dallo storico Claudio Novelli.

Passaggi Festival ha il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali (dal 2013 al 2022) e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel 2016 e 2017). Nel 2015 si è aggiunto il patrocinio del Centro nazionale del libro e la lettura.

Il Premio giornalistico Andrea Barbato che, in accordo con la famiglia Barbato, dal 2014 si svolge all’interno del festival, è sotto la tutela dell'Ordine dei giornalisti.

Dal 2017 è attiva la collaborazione con l'Università degli Studi di Camerino.

Dal 2018 il festival è organizzato in collaborazione con Rai News24, Rai Cultura, Rai Radio 3, Rai Teche.

Luoghi e rassegne 
Passaggi Festival si compone di diverse rassegne distribuite nel centro storico e sul lungomare della città di Fano. 

In Piazza XX Settembre si svolge la rassegna di saggistica "Libri in piazza" e al Pincio le rassegne dedicate a un pubblico più giovane, come la rassegna di saggistica e varia "Fuori Passaggi. Music&Social" e la rassegna di graphic novel "Passaggi fra le nuvole". L'ex Chiesa di San Francesco ospita la rassegna di narrativa italiana e straniera "Europa/Mediterraneo", la rassegna di poesia "Passaggi diVersi" e, dalla decima edizione, la rassegna di teatro e recitazione "Ad alta voce". 

Nella Mediateca Montanari MeMo si svolgono, oltre che laboratori per bambini e bambine, le rassegne "Chiedersi perché, la filosofia per bambini e bambine" e ‘"Piccoli asSaggi, la saggistica per diventare grandi".

Premi 
Sono due i premi attributi ogni anno da Passaggi Festival: il Premio Passaggi, assegnato a personalità che si sono distinte per l'attività di saggistica o per la loro figura morale, e il Premio Andrea Barbato per il giornalismo.

Nel 2014 Passaggi Festival ha anche attribuito all'artista Tullio Pericoli il Premio speciale Passaggi d’arte 2014.

Dal 2022 entra a far parte del programma di Passaggi Festival anche il "Premio Franco Fortini", dedicato alle raccolte di poesia. 

Premio Passaggi
Sergio Zavoli (2013)
Luigi Ciotti (2014)
Tullio Pericoli (2014, Premio speciale Passaggi d’Arte)
Massimo Fini (2015)
Gherardo Colombo (2016)
Gianni Minà (2017)
Liliana Segre (2018)
Massimo Recalcati (2019)
Nicola Crocetti (2020)
Roberto Vecchioni (2021)

Premio Andrea Barbato

Corrado Stajano (2014)
Bernardo Valli (2015)
Corrado Augias (2016)
Ezio Mauro (2017)
Piero Angela (2018)
Riccardo Iacona (2019)
Giorgio Zanchini (2020)
Ahmet Altan (2021)

Note

Collegamenti esterni 
 

Festival letterari nelle Marche
Eventi letterari
Festival a Fano